Поллок, Джейми:

 Поллок, Джейми (род. 1974) — английский футболист.
 Поллок, Джейми (род. 1992) — шотландский футболист.